Antoine van der Linden – ex calciatore olandese
 Emmanuel Van der Linden d'Hooghvorst – generale e politico belga
 Erik van der Linden – triatleta olandese
 Jef Van der Linden – calciatore belga
 Jop van der Linden – ex calciatore olandese
 Marc Van Der Linden – ex calciatore belga
 Pieter Cort van der Linden – politico olandese
 René van der Linden – politico olandese
 Rick van der Linden – compositore e tastierista olandese
 Tonnie van der Linden – calciatore olandese